Shūko Aoyama e Rika Fujiwara erano le detentrici del titolo, ma Fujiwara quest'anno non ha partecipato. Aoyama ha fatto coppia con Junri Namigata, ma ha perso nel 1º turno contro Chan Chin-wei e Hsu Wen-hsin.

Il doppio del torneo di tennis Fukuoka International Women's Cup 2012, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Monique Adamczak e Stephanie Bengson che hanno battuto in finale Misa Eguchi e Akiko Ōmae 6–4, 6–4.

Teste di serie

 Chan Yung-jan /  Tamarine Tanasugarn (ritiro)
 Jessica Pegula /  Zheng Saisai (quarti di finale)

 Han Xinyun /  Sun Shengnan (quarti di finale) 
 Liu Wanting /  Xu Yifan (quarti di finale)

Tabellone

Note 
 
 

Fukuoka International Women's Cup 2012